In Assen zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Assen Troelstralaan) gebouwd in 1961
 Watertoren (Assen Rolderstraat) gebouwd in 1897, gesloopt in 1961